Mvoung steht für:

Mvoung (Departement), Departement in Gabun
Mvoung (Fluss), Fluss in Gabun